A Seleção da Coréia do Sul de Hóquei no Gelo Feminino representa a República da Coréia nas competições oficiais da FIHG.

Coreia do Sul
Hoquei Gelo
Desporto da Coreia do Sul